Les Captifs () est une pièce de théâtre latine de Plaute.
 les Captifs est un roman français de Joseph Kessel (1926).